

Földrajz
Marosszentanna (rom. Sântana de Mureş, ném. Sankt Anna an der Mieresch, lat. Sancta Anna), Románia, Maros megye
Nyárádszentanna (rom. Sântana Nirajului, ném. Sankt Anna), Románia, Maros megye
Szentanna (Liptószentanna, szk. Liptovská Anna), Szlovákia, Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás
Szentanna, Románia, Arad megye
Szentanna, Esztergom része
Újszentanna (rom. Sântana, ném. Neu-Sankt Ana), Románia, Arad megye